«The Enigma of Life» — п'ятий студійний альбом норвезького готик-метал-гурту Sirenia. Реліз відбувся 21 січня 2011 року.

Список композицій 
Автором всіх пісень є Мортен Веланд.

Учасники запису 
 Айлін — жіночий вокал (всі треки)
 Мортен Веланд — гітари, ґроулінг, бас-гітара, клавіші, програмування
 Стефані Валентин — скрипка
 Деміан Шуріен, Матью Ландрі, Еммануель Зольден, Сандрин Гаутбель, Емілі Лесброс — хор

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 
 Альбом на Discogs 

Альбоми Sirenia
Альбоми Nuclear Blast
Альбоми готичного металу
Альбоми симфонічного металу